Марион Бартоли е шампионката от предната година, но тя се отказа от професионалния тенис през месец август 2013 г.

Първите две поставени Серина Уилямс и Ли На отпадат в трети кръг. За първи път в Откритата ера първите две поставени не достигат до втората седмица на Уимбълдън. Петкратната шампионка тук Серина Уилямс изненадващо губи от 25-ата поставена Ализе Корне, докато Ли отстъпва на непоставената Барбора Захлавова-Стрицова в два тайбрек сета.

Петра Квитова стига до втория си финал на Уимбълдън. Тя го печели срещу Южени Бушар за 55 минути. Това е петият най-кратък женски финал на сингъл в историята на Уимбълдън по отношение на изминалото време.

Поставени тенисистки

Квалификантки

Тенисистки, получили уайлд кард (WC)

Тенисистки, играещи със защитаващ ранкинг (PR) 
  Ромина Опранди (Първи кръг)

Тенисистки, отказали се от участие в турнира

Схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Долна половина

Пета част

Шеста част

Седма част

Осма част

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите

Уимбълдън (турнир)
WTA Тур 2014